Elenin — долгопериодическая комета C/2010 X1, открытая Леонидом Елениным
 Еленин, Леонид Владимирович (род. 1981) — российский сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша, открыший в декабре 2010 года комету C/2010 X1 (Elenin), дистанционный наблюдатель обсерватории ISON-NM
 Марк Еленин (Марк Соломонович Чехановец) (1924—1994) — советский прозаик, кинодраматург, член Союза писателей СССР (1957), член Союза кинематографистов СССР (1958)
 Платон Еленин — имя, на которое Борис Березовский получил от МВД Великобритании паспорт беженца
 Еленин — сельский округ в Польше (гмина Борув)
 Еленин — посёлок, Петровское сельское поселение (Саратовская область)

См. также 
 Елена (значения)
 Еленинка
 Еленино — село в Болгарии.
 Еленинский
 Еленинское
 Лена (значения)
 Ленин (значения)